El apellido italiano Morandini corresponde a varias personalidades:

 Francesco Morandini, conocido como Il Poppi (c. 1544-1597), pintor italiano del Renacimiento.
 Ismael Morandini (1978–2010), actor y escritor tucumano.
 Norma Morandini (1948), periodista y política argentina.